Глушковское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Кадошкинском районе Мордовии Российской Федерации.

Административным центром поселения было село Глушково.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 120-З «Об установлении границ муниципальных образований Кадошкинского муниципального района, Кадошкинского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

В 2011 году была упразднена деревня Экономические Полянки, входившая в состав сельского поселения.

В 2019 году поселение было упразднено, а единственный населённый пункт, входивший в его состав — деревня Глушково, был передан в состав Паёвского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кадошкинского района
Упразднённые сельские поселения Мордовии
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году